Esistono più comuni francesi con questo nome

Fossé – Ardenne
Fossé – Loir-et-Cher
Le Fossé (Senna marittima)

Fosse (Pirenei Orientali)